Această listă de comune din județul Bihor cuprinde toate cele 91 comune din județul Bihor în ordine alfabetică.

Referințe

Bihor
Comune
 Listă